Ольшевская — польская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Ольшевская, Злата Александровна (1920—2011) — русская художница-прикладник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Ольшевская, Нина Антоновна (1908—1991) — советская театральная актриса.
 Ольшевская, Наталья — советская литовская велогонщица. См. также